Forkortelsen AO eller A.O. kan have flere betydninger:

 Arbeitsgemeinschaft für Die Osteosynthesefragen – en gruppe kirurger
 .ao – Angolas internettopdomæne
 Anarchy Online – et onlinespil

Se også 

 Brødrene A. & O. Johansen – en byggevaregrossist
 NSDAP/AO – en nynazistisk propagandaorganisation